He Fell in Love with His Wife – film del 1909
He Fell in Love with His Wife – film del 1916 diretto da William Desmond Taylor